Aigne (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Hérault (regio Languedoc-Roussillon)
Aigné, een gemeente in het Franse departement Sarthe (regio Pays de la Loire)